Platt är en ort i Österrike.   Den ligger i distriktet Politischer Bezirk Hollabrunn och förbundslandet Niederösterreich, i den nordöstra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Wien. Platt ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Platt är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Platt. Närmaste större samhälle är Hollabrunn,  km sydost om Platt. 

Trakten runt Platt består till största delen av jordbruksmark. Runt Platt är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Niederösterreich